Les élections municipales québécoises de 2013 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Laurentides

Amherst

Arundel

Barkmere

Blainville

Bois-des-Filion

Boisbriand

Brébeuf

Brownsburg-Chatham 

 Élection partielle au poste de maire et de conseiller #2 et de #5 le .
 Catherine Trickey, conseillère #5, devient mairesse de Brownsburg-Chatham le .
 Kevin Bush est élu par acclamation au poste de conseiller #2 le 
 Gilles Galarneau est élu au poste de conseiller #5.

Chute-Saint-Philippe

Deux-Montagnes

Estérel

Ferme-Neuve

Gore

Grenville

Grenville-sur-la-Rouge

Harrington

Huberdeau

Ivry-sur-le-Lac

Kiamika

L'Ascension

La Conception

La Macaza

La Minerve

Labelle

Lac-des-Écorces

Lac-des-Seize-Îles

Lac-du-Cerf

Lac-Saguay

Lac-Saint-Paul 

Élection partielle au poste de maire et de conseiller #2 le .
Déclenchée en raison du décès du maire Fabricius-Louis Lauzon.
Élection par acclamation de Normand Marier au poste de maire et de Max Dufour au poste de conseiller #2.

Lac-Supérieur 

Nomination au poste de maire en .
Démission de la mairesse Danielle St-Laurent pour raisons personnelles le .
 Luce Baillargeon, conseillère #3, assure l'intérim jusqu'aux élection générale de novembre à titre de pro-maire.

Lac-Tremblant-Nord

Lachute

Lantier

Lorraine

Mille-Isles

Mirabel

Mont-Laurier

Mont-Saint-Michel

Mont-Tremblant

Montcalm

Morin-Heights

Nominingue

Notre-Dame-de-Pontmain

Notre-Dame-du-Laus

Oka 

Démission du maire Richard Lalonde le .
Intérim à la mairie assumé par Yves Lavoie (conseiller district #6) à titre de maire suppléant.

Démission de Pascal Quevillon (conseiller district #5) le  pour se présenter à la mairie.

Élection de Pascal Quevillon au poste de maire et de Yannick Proulx au poste de conseiller #5 le .

Démission de Gaétan Haché (conseiller district #2) le .

Élection de Joëlle Larente au poste de conseiller du district #2 en .

Démission de Yves Lavoie (conseiller district #6) le .

Piedmont

Pointe-Calumet

Prévost

Rivière-Rouge

Rosemère

Saint-Adolphe-d'Howard

Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles

Saint-André-d'Argenteuil

Saint-Colomban

Saint-Eustache

Saint-Faustin–Lac-Carré

Saint-Hippolyte

Saint-Jérôme

Saint-Joseph-du-Lac

Saint-Placide

Saint-Sauveur

Sainte-Adèle 

Élection partielle au poste de maire et de conseiller #3 et #6 le .
Déclenchée en raison de la démission du maire Réjean Charbonneau pour raisons de santé.
Élection de Robert Milot au poste de maire, de Gilles Legault au poste de conseiller #3 et de Diane De Passillé au poste de conseillère #6.

Sainte-Agathe-des-Monts

Sainte-Anne-des-Lacs

Sainte-Anne-des-Plaines

Sainte-Anne-du-Lac

Sainte-Lucie-des-Laurentides

Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Sainte-Sophie

Sainte-Thérèse

Val-David

Val-des-Lacs

Val-Morin 

Démission de Hélène Brunet (conseillère #4) le .

Wentworth 

 Élection partielle au poste de conseiller #3 le .

 Nomination au poste de maire en .
 Nécessaire en raison de la démission du maire Marcel Harvey, le , pour cause de déménagement hors du canton de Wentworth.
 Jason Morrison, conseiller #3, devient maire de Wentworth.

Wentworth-Nord

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Laurentides
Histoire des Laurentides (région administrative)
 Résultats